Lafayette es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Lafayette (condado de Chippewa, Wisconsin)
 Lafayette (condado de Monroe, Wisconsin)
 Lafayette (condado de Walworth, Wisconsin)